Axford – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Axford – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)